(1984-)  joueur de basket-ball philippin 
 Shonny Vanlandingham (1969-), une triathlète américaine
 , cheval de course américain